I DC Archive Editions sono dei volumi cartonati che ristampano storie a fumetti della Golden Age e della Silver Age, pubblicate dalla DC Comics.

Fumetti DC Comics
DC Archive Editions